— японский журнал, представляющий собой антологию произведений в жанре сёдзё (предназначенный для молодых девушек). Главный редактор — . С мая 1976 года журнал два раза в месяц выпускается компанией Shueisha. Кроме того, под лейблом Cobalt Shueisha выпускает книги лайт-новел, которые предварительно по главам публикуются в этом же журнале.

Авторы Cobalt 
 Оюки Конно
 Maria-sama ga Miteru
 Мидзуэ Тани
 Hakushaku to Yousei
 Мидзуна Кувабара
 Mirage of Blaze
 Мари Фудзивара
 Саори Куми
 Канан Норихара
 Синобу Суга
 Дзиро Акагава
 Юмэка Сумомо
 ''Yume no tsurugi

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Журналы ранобэ
Журналы сёдзё-манги